Franklin Square ist der Name folgender geografischen Objekte und Bauwerke:

in den Vereinigten Staaten:
 Franklin Square (New York), Ort in Hempstead, New York
 Franklin Square (Baltimore), Park in Baltimore, Maryland
 Franklin Square (Illinois), Park in Bloomington, Illinois 
 Franklin Square (Philadelphia), Platz in Philadelphia, Pennsylvania 
 Franklin Square (Syracuse), Platz in Syracuse, New York
 Franklin Square Hospital Center, Krankenhaus in Rossville, Maryland
 Franklin Square (Manhattan), ehemaliger Platz in Manhattan, 1950 umgestaltet
in Australien:
 Franklin Square (Hobart), Platz in Hobart, Tasmanien

Siehe auch:
 Franklin Square Historic District